Epitrix  — рід жуків (Coleoptera) з підродини блішки земляні в родині листоїдів (Chrysomelidae).

Перелік видів 
Деякі види роду :
 Epitrix abeillei Baduer, 1874
 Epitrix allardi Wollaston, 1860
 Epitrix atropae Foudras, 1860
 Epitrix australis Bryant, 1953
 Epitrix azorica Gruev, 1981
 Epitrix canariensis (Franz, 1996)
 Epitrix caucasica Heikertinger, 1950
 Epitrix cucumeris Harris, 1851
 Epitrix fasciata Blatchley, 1918
 Epitrix halophila Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix harilana Bechyne, 1997
 Epitrix hirtipennis Melsheimer, 1847
 Epitrix intermedia Foudras, 1860
 Epitrix krali Doberl, 2000
 Epitrix labialis (Waterhouse, 1838)
 Epitrix limonensis Bechyne, 1997
 Epitrix montivaga Weise, 1923
 Epitrix muehlei Doberl, 2000
 Epitrix parvula Fabricius, 1801
 Epitrix picea (Waterhouse, 1838)
 Epitrix polyphaga Bechyne, 1997
 Epitrix pubescens Koch, 1803
 Epitrix ruderalis Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix rugipleura Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix sensitiva Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix solani Weise, 1923
 Epitrix subviolacea Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix tovarensis Bechyne, 1997
 Epitrix trapezophora Bechyne & Springlova de Bechyne, 1978
 Epitrix trichogramma Bechyne, 1997

Значення для людини 
П'ять видів Epitrix відомі, як сільськогосподарські шкідники в Північній Америці, головним чином на пасльонових (Solanaceae) (баклажан, перець, картопля, помідор, тютюн) : Epitrix cucumeris, Epitrix fuscula, Epitrix hirtipennis, Epitrix subcrinita і Epitrix tuberis. Інший вид, Epitrix similaris, визначений як загрозливий для культур картоплі, був виявлений в Португалії в 2008.

Посилання 
 Wydział Nauk Biologicznych

Земляні блішки
Роди листоїдів